Janine Schmitt, née le  à Mels, est une skieuse alpine suisse spécialisée dans les disciplines de vitesse.

Vice-championne de Suisse de descente 2021, elle remporte sa première victoire en Coupe d’Europe le 2 décembre 2022.

Elle fait partie du Cadre B de Swiss-Ski durant la saison 2022-2023.

Biographie

Saison 2016-2017 : première saison FIS 
Pour sa première saison FIS, elle réussit 11 top30 (en slalom, géant et combiné), réalisant ses meilleures performances en slalom (4 top20).

Saison 2017-2018 
Elle finit 2 fois dans le top30 au niveau FIS dès novembre (un slalom et un géant) mais dispute peu de courses le reste de la saison.

Saison 2018-2019 : premiers podiums FIS 
S’alignant dans toutes les disciplines, elle se classe presque systématiquement dans le top30 au niveau FIS, Elle réussit sont premier top10 () au géant FIS de Laax en décembre, il y en aura ensuite 5 autres durant la saison.

En avril, après être devenue vice-championne de Suisse U21 de descente, derrière Delphine Darbellay, elle termine sa saison avec ses deux premiers podiums :  place tant au Super G FIS de Zinal qu’à celui de Val d’Isère comptant pour les Championnat de France.

Le 22 mars 2019, elle prend la  place du combiné des championnats de Suisse derrière huit skieuses plus âgées et familières de la Coupe du monde, le titre revenant à Priska Nufer.

Saison 2019-2020 : débuts en Coupe d’Europe 
Cette saison marque un premier tournant dans sa carrière qui l’amène à se consacrer désormais aux disciplines de vitesse au niveau de la Coupe d’Europe.

Si elle débute son programme par les slaloms FIS de Diavolezza et les géants FIS d’Arosa, pour des résultats assez moyens, elle fait ensuite ses grands débuts en Coupe d’Europe lors du Super G de Kvitfjell le 5 décembre. Elle dispute quelques courses de vitesse dans la station norvégienne puis à St.Moritz mais sans entrer dans le top30.

A son retour au niveau FIS mi-décembre, elle enchaîne régulièrement les places dans le top5, victorieuse notamment en slalom à Flumserberg et Lenzerheide, ses deux premières victoires à ce niveau, mais aussi  dans le second slalom de Lenzerheide et  en géant à Laax.

En janvier, après une  place au géant des Championnats de Suisse U21 (victoire de Vivianne Härri), elle retrouve la Coupe d’Europe à Zell am See et Hasliberg mais termine au-delà de la  place le seul des quatre slaloms qu’elle parvient à terminer.

Le 30 janvier, elle obtient le titre de vice-championne de Suisse U21 en descente, derrière Delia Durrer, suivi le lendemain par une 3ème place à la descente FIS de Davos.

En février, elle réussit son premier top30 en Coupe d’Europe en prenant la  place de la descente de Pila (victoire de Rahel Kopp avant d’être à nouveau dans les 30 meilleures lors de deux descentes de Crans-Montana. Entre-temps, elle prend aussi la troisième place du Championnat de Suisse U21 de slalom.

Sa saison prend fin avec une participation aux Championnats du Monde Juniors de Narvik avec pour meilleur résultat la  place en descente.

Saison 2020-2021 : vice-championne de Suisse de descente 
Pendant toute la saison, elle continue de s’aligner au niveau FIS dans les cinq disciplines en obtenant régulièrement des Top10, dont un podium au Super G de Stoos fin février.

En janvier, elle est  de la descente de Coupe d’Europe de Crans-Montana puis 4ème du slalom de championnats de Suisse U21. En février, elle réussit la  place à la descente de Coupe d’Europe de Santa Caterina, égalant sa meilleure performance à ce niveau, puis la  place au Super G FIS de Stoos.

Son mois de mars est marqué par ses succès au niveau national. Dans la catégorie U21, elle décroche le titre en descente, puis la  place en combiné (victoire d’Alessia Bösch) et enfin la  place en Super G (victoire également d’Alessia Bösch). Elle se met en évidence au niveau Elite dans les cinq disciplines :  du combiné (derrière Delia Durrer et Rahel Kopp),  de la descente (derrière Delia Durrer),  du Super G (victoire de Delia Durrer),  du slalom (victoire de Mélanie Meillard) et enfin  en géant (victoire de Camille Rast).

Saison 2021-2022 : premier podium en Coupe d’Europe 
Si Janine Schmitt continue de disputer quelques épreuves FIS, obtenant 5 top10 en slalom et géant, ses résultats les plus significatifs surviennent lors d’épreuves de vitesse au niveau Coupe d’Europe.

Fin décembre, elle prend ainsi la  place de la première descente de Val di Fassa puis, surtout, fête son premier podium (3ème place) lors de la seconde descente remportée deux jours plus tard par Juliana Suter. 

Fin janvier, elle termine la descente de St.Anton à la  place. En février, elle chute lors du Super G FIS de Pila, se coupe au visage et est transportée à l’hôpital par hélicoptère tant elle saigne. Elle est cependant de retour la semaine suivante pour les descentes de Crans-Montana où elle échoue les deux fois juste au-delà de la 30ème place.

Fin mars, elle s’aligne aux Championnats de Suisse dans les cinq disciplines : DNF1 en combiné,  en descente,  en Super G derrière 6 skieuses de Coupe du monde dont Corinne Suter qui décroche le titre,  du slalom remporté par Wendy Holdener et enfin  du géant.

Saison 2022-2023 : première victoire en Coupe d’Europe 
Après une reprise fin novembre par le géant FIS de Sulden (6ème place), lors des épreuves de Zinal début décembre, elle obtient une 19ème place du premier Super G puis sa première victoire en Coupe d’Europe lors du second Super G. Sa 20ème puis sa 30ème place lors des deux géants complètent son bilan dans la station valaisanne.

Palmarès

Coupe d'Europe 

 Premier départ : 5 décembre 2019, Super G, Kvitfjell
 Premier top30 : 5 février 2020,  descente de Pila
 Premier top10 : 21 décembre 2021,  descente de Val di Fassa
 Premier podium : 21 décembre 2021,  descente de Val di Fassa
 Première victoire : 2 décembre 2022, Super G, Zinal

 Meilleur résultat : victoire (dernière mise à jour : 10 décembre 2022)
 Total top10 : 3 (dernière mise à jour : 10 décembre 2022)
 Total podiums : 2 (dernière mise à jour : 10 décembre 2022)
 Total victoires: 1 (dernière mise à jour : 10 décembre 2022)

Championnats du monde juniors

Championnats de Suisse 
 Vice-championne de Suisse de descente 2021

 Troisième du combiné 2021

Compétitions de jeunes

Championnats de Suisse U21 
 Championne de Suisse U21 de descente 2021

 Vice-championne de Suisse U21 de descente 2019

 Vice-championne de Suisse U21 de descente 2020

 Vice-championne de Suisse U21 de Super G 2021

 Troisième slalom U21 2020

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 

Skieuse alpine suisse
Naissance en octobre 2000
Sportive saint-galloise
Naissance dans le canton de Saint-Gall